Zarośla – osada w Polsce, położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie tucholskim, w gminie Śliwice.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa bydgoskiego.

Przypisy 

Śliwice (gmina)